De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2009 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 25 oktober 2009 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Valentino Rossi werd gekroond tot MotoGP-kampioen met een derde plaats in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc
Héctor Barberá en Marco Simoncelli eindigden op precies dezelfde achterstand op winnaar Hiroshi Aoyama op de tweede plaats. Barberá kreeg uiteindelijk deze positie toegewezen, omdat hij een snellere persoonlijk snelste ronde heeft gereden tijdens de race.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Maleisië